CDI est un sigle qui peut signifier :
 Centrist Democrat International (auparavant, Christian Democrat International, de 1999 à 2001), en français, Internationale démocrate centriste ;
 Centre de documentation et d’information, en France, dans les collèges et les lycées (voir les bibliothèques d'enseignement) ;
 Capacitive Discharge Ignition, (en français, allumage à décharge capacitive) ;
 CD interactive, un format de cédérom créé par Philips ;
 Centre de l'information, la salle de nouvelles de la Société Radio-Canada à Montréal ;
 cochon d'Inde, un rongeur ;
 Collège des ingénieurs, un institut européen de formation en management ;
 Commission du droit international, un organe des Nations unies ;
 Compagnie départementale d'intervention, un service départemental au sein de la police nationale française ;
 Concepteur développeur informatique, un titre professionnel du ministère chargé de l'emploi (France), créé en 2007 ;
 Contexts and Dependency Injection pour Java EE (voir Java Specification Request (JSR) 299) ;
 contrat à durée indéterminée, en France en droit du travail ;
 contrat de développement innovation, en France, une aide accordée aux petites et moyennes entreprises.

CDI est un code qui peut signifier :
 Aéroport national d'Isla de Cedros, île Cedros, au Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports